Le nom William Ormsby-Gore est porté par les personnes suivantes :
 
 William Ormsby-Gore (2e baron Harlech) (1819-1904),un pair anglo-irlandais et membre du Parlement
 William Ormsby-Gore (4e baron Harlech) (1885-1964), un homme politique et banquier conservateur britannique